André Kuipers (1958) – astronauta e medico olandese
Bas Kuipers (1994) – calciatore olandese
Björn Kuipers (1973) – arbitro di calcio olandese
Dennis Kuipers (1985) – pilota di rally olandese
Francis Kuipers (1941) – compositore e chitarrista britannico di origine olandese
Frits Kuipers (1899-1943) – calciatore olandese
Jos Kuipers (1961) – ex cestista olandese
Nick Kuipers (1992) – calciatore olandese